Кано́э:

 Каноэ — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов.
 Каноэ — почти исчезнувший изолированный индейский язык, на котором говорит народ капишана (каноэ), проживающий в районе Гуапоре штата Рондония в Бразилии.

См. также 
  (соревнование)
  (лодка для каноэ спринта)
 Коноэ